Eupholidota — підряд ящерів, що включає дві надродини: сучасних Manoidea та вимерлих Eomanoidea.

Таксономія 
 підряд: Eupholidota
 надродина: Manoidea
 родина: Manidae
 родина: †Patriomanidae
 Incertae sedis
 Genus: †Necromanis
 надродина: †Eomanoidea
 родина: †Eomanidae

Філогенез 
Філогенетичне положення підряду Eupholidota в межах ряду Pholidota:

Примітки 

Підряди ссавців